Gmane est une passerelle du courrier électronique aux forums de discussion. Il permet aux utilisateurs d'accéder aux listes de diffusion d'une manière analogue aux forums de discussion Usenet. Gmane étant une archive, les messages stockés n'y expirent jamais.

Les courriers électroniques entrants sont analysés par SpamAssassin et par un logiciel anti-virus, pour que les spams et les virus soient cachés ou effacés. Gmane étant une passerelle bi-directionnelle, il permet également d'envoyer des messages sur les listes de diffusion. Les courriers électroniques sortants sont vérifiés par l'application TMDA () pour vérifier qu'aucun spam ne soit envoyé aux listes que propose Gmane.

Le projet a été initié en 2001 par Lars Magne Ingebrigtsen, un des auteurs de Gnus, un client de courrier électronique pour GNU Emacs.

Le , Lars a annoncé qu'il envisageait d'arrêter Gmane ; l'interface Web est actuellement hors ligne ().

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gwene : permet la lecture de flux RSS/Atom via NNTP

Lien externe 
  
  Gmane.io Nouveau site

Courrier électronique
Client multi-protocoles